«Утреннее шоу» () — американский драматический стриминговый сериал, созданный Джеем Карсоном. Премьера шоу состоялась на видеосервисе Apple TV+ 1 ноября 2019 года. Основой для сценария послужила книга «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», написанная журналистом и ведущим телеканала CNN Брайаном Стелтером. В главных ролях  снялись Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Премьера второго сезона состоялась 17 сентября 2021 года. В январе 2022 года сериал был продлен на третий сезон.

Сюжет 
Алекс Леви — ведущая «Утреннего шоу», популярной новостной программы, транслируемой из Манхэттена на канале UBA, которая имеет отличные рейтинги зрителей и, как считается, изменила лицо американского телевидения.

После того, как ее коллега Митч Кесслер, с которым она проработала 15 лет, был уволен из-за сексуального скандала с нарушениями правил поведения, Алекс борется за то, чтобы сохранить свою работу в качестве главного лидера новостей, одновременно разжигая соперничество с Брэдли Джексон, случайным репортером, чья серия импульсивных решений привела её в новый мир телевизионной журналистики.

Актёрский состав

Основной состав 
 Дженнифер Энистон — Алекс Леви, соведущая The Morning Show
 Риз Уизерспун — Брэдли Джексон, репортер, ставшая соведущей The Morning Show
 Билли Крудап — Кори Эллисон, исполнительный директор UBA из развлекательного подразделения сети, который недавно возглавил новостной отдел
 Марк Дюпласс — Чарли «Чип» Блэк, исполнительный продюсер The Morning Show
 Гугу Мбата-Роу — Ханна Шоенфельд, старший агент The Morning Show
 Нестор Карбонель — Янко Флорес, ведущий прогноза погоды
 Карен Питтман — Миа Джордан, продюсер The Morning Show
 Бел Паули — Клэр Кенвэй, ассистент продюсера The Morning Show
 Дешон Терри — Дэниэл Хендерсон, соведущий еженедельного выпуска The Morning Show, претендующий на роль соведущего ежедневных выпусков
 Джек Дэвенпорт — Джейсон Крейг, муж Алекс 
 Стив Карелл — Митч Кесслер, недавно уволенный соведущий The Morning Show

Второстепенный состав 

 Том Ирвин  — Фред Миклен, президент UBA
 Виктория Тейт — Рена Робинсон
 Джанина Гаванкар — Элисон Намази, соведущая Дэниэла в выпуске TMS в выходные дни
 Шари Белафонте — Джулия
 Джо Маринелли — Донни Спагноли
 Кэтрин Ко — Диллон Рис-Смит
 Иэн Гомес — Грег
 Август Прю — Шон
 Эмбер Френдли — Лейла Белл
 Илай Билднер — Джоэл Рапкин
 Ханна Ледер — Изабелла
 Марша Гей Харден — Мэгги Бренер
 Андреа Бендевальд — Валери
 Мишель Мередит — Линдси Шерман
 Дэвид Магидофф — Ники Брукс
 Джо Пачеко — Барт Дейли
 Кейт Вернон — Женева Миклен
 Уна Рош — Лиззи Крейг
 Джо Типпетт — Хэл Джексон
 Роман Митичян — Сэм Рудо
 Минди Калинг — Одра
 Адина Портер — Сара Гравелер
 Бретт Батлер — Сэнди Джексон
 Филипп Энтони-Родригес — Гэбриэл

Приглашённые актёры

 Фред Меламед — Нил Олтман
 Ана О’Райли — Эшли Браун
 Наталия Варнер — Сесили
 Марк Харелик — Ричард
 Маркус Флэнаган — Джеральд
 Эмбет Дэвидц — Пейдж Кесслер
 Мартин Шорт — Дик Ландри
 Эндрю Лидз — Алан
 Джон Маршалл Джонс — Ноа
 Зури Холл — камео
 Келли Кларксон — камео
 Келли Салливан — Вики Мандерли
 Дэвид Морс — мистер Джексон 
 Джулиан Моррис — Эндрю
 Шайенн Джексон — камео
 Роберт Чиччини — Роберт 
 Майк О’Мэлли — Тим Иверс
 Роми Роузмонт — Шейла Латкин
 Брайан Боуэн Смит — фотограф 
 Пол Гилфойл — Рид
 Итан Кон — Джаред
 Дэна Дэвис — Кристин 
 Мария Шарапова — камео
 Хейз Макартур — Марлон Тейт

Эпизоды

Обзор сезонов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2021)

Производство

Разработка 

8 ноября 2017 года было объявлено о том, что корпорация Apple заказала сериал, состоящий из двух сезонов по десять эпизодов каждый. Исполнительными продюсерами шоу были назначены Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джей Карсон и Майкл Элленберг. Ожидалось, что Карсон также выступит в качестве сценариста и шоураннера сериала. Производство было поручено студиям Media Res, Echo Films и Hello Sunshine. 4 апреля 2018 года было объявлено, что Карсон покинул проект из-за творческих разногласий, а освободившуюся вакансию исполнительного продюсера и шоураннера планируется отдать Керри Эрин. 11 июля 2018 года стало известно, что режиссёром и исполнительным продюсером сериала станет Мими Ледер. 23 октября 2018 года список исполнительных продюсеров пополнили Кристин Хан и Лорен Леви Нойштадтер.

Производство одной серии стоит 15 млн долларов, таким образом создание двух сезонов телешоу обойдется в 300 млн долларов. Гонорары Энистон и Уизерспун составляют по 2 млн долларов за эпизод, не считая плату за работу исполнительными продюсерами и другие бонусы.

Кастинг 
Вместе с первым анонсом будущего сериала было объявлено, что главные роли в нём исполнят Энистон и Уизерспун.  В октябре 2018 года стало известно, что второстепенные роли получили Стив Карелл, Гугу Мбата-Роу, Билли Крудап, Нестор Карбонель и Марк Дюпласс. 7 ноября 2018 года появилось сообщение о том, что к основному актёрскому составу присоединились Бел Паули, Карен Питтман и Дешон Терри.

Съёмки 
Съёмки первого сезона начались 31 октября 2018 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния,  и завершились спустя семь месяцев в мае 2019 года. Помимо Лос-Анджелеса съёмки также проходили в Нью-Йорке.

Производство второго сезона началось в ноябре 2019 года, а съемки стартовали 24 февраля 2020 года. 12 марта 2020 года Apple TV+ приостановил работу над сериалом из-за пандемии коронавируса COVID-19. Съёмки возобновились 19 октября 2020 года.

В январе 2022 года сериал продлили на третий сезон. Съемки стартовали в августе 2022 года и завершились в феврале 2023.

Принятие

Отзывы критиков 
На агрегаторе Rotten Tomatoes у сериала рейтинг 61 % на основе 99 отзывов со средней оценкой 5,66/10. На Metacritic сериал получил средневзвешенный балл 61 из 100 на основе 37 рецензий, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Cериал удостоился преимущественно положительных отзывов от мировых кинокритиков; основную похвалу заслужили актерское мастерство исполнительниц ролей главных героинь. Актерские работы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун высоко оценил Ричард Ропер из Chicago Sun-Times: «Как и следовало ожидать, Энистон и Уизерспун прекрасны в совместных сценах». Люси Мэнгэн из британского издания «The Guardian» высоко оценила игру Энистон, назвав её выступление «безупречным» и «полностью убедительным». Джон Дойл из канадской газеты «The Globe and Mail» написал положительную рецензию о сериале. Крейг Мэтисон назвал сериал «противоречивым» и «интригующим». Негативную оценку сериалу дала Камилла Лонг из газеты «The Times», назвавав его «безэмоциональным» и «лишенным реального смысла».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Обзор сериала на сайте The Hollywood Reporter

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Сатирические телесериалы США
Телесериалы о телевидении
Телесериалы о журналистах
Оригинальные программы Apple TV+